Csong Dzsejong, dél-koreai énekesnő
 Csong Dzsejong, dél-koreai színész